Милоје Јовановић може да се односи на:

 Милоје Јовановић (трговац) (1795-1841), нишки трговац и један од вођа Нишке буне.
 Милоје Јовановић, световно име митрополита београдског Михаила (1826-1898).
 Милоје Ж. Јовановић (1875-1953), правник, министар, финансијски стручњак.
 Милоје Јовановић (инжењер) (1877-1969), грађевински инжењер, универзитетски професор.